

Cucina 
 Miso – condimento di origine giapponese a base di semi di soia gialla

Persone 
 Andrés Miso – cestista spagnolo, professionista nella Liga ACB
 Josef Miso – allenatore di calcio ed ex calciatore slovacco, attaccante
 Pietro di Miso – cardinale italiano vissuto nel XII secolo